Krips ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Krips (1902–1974), österreichischer Dirigent und Violinist
 Ursula Krips (1933–2020), deutsche Politikerin (SPD), MdB

Siehe auch:
 Kripps
 Krieps
 Crips
 Cribs
 Cripps
 Grips